Film:
 The Scarecrow, een korte stomme film uit 1920.
The Scarecrow (1972), een film van Boris Sagal met Gene Wilder en Blythe Danner
Scarecrow (1973), een film met Al Pacino en Gene Hackman
The Scarecrow (1982), een Nieuw-Zeelandse film gebaseerd op een roman van Ronald Hugh Morrieson. 
Scarecrows (1988), een horrorfilm 
Scarecrow (2002), een direct-naar-video horrorfilm.
Scarecrow (2013), een televisie-horrorfilm gemaakt en uitgezonden door Syfy

Muziek:
The Scarecrow (Avantasia) (2008), een deel van de metalopera van Avantasia.
Scarecrow (The Pillows) (2007), een single van the pillows.
Scarecrow (John Mellencamp album) (1985), een rockalbum.
Scarecrow (Garth Brooks album) (2001), een countrymuziek album.
The Scarecrow (Pink Floyd), een lied van  Pink Floyd’s debuutalbum The Piper at the Gates of Dawn.

Strips:
Scarecrow (Batman), een tegenstander van de superheld Batman.
Scarecrow (Marvel), een superschurk van Marvel Comics.

Overig:
Scarecrow (roman), een roman uit 2003 van Matthew Reilly.
Scarecrow (Supernatural), een aflevering
Het Engelse woord voor een vogelverschrikker.